AFT steht für:
 Allgemeiner Fakultätentag (Verein), Zusammenschluss von Fakultätentagen
 American Federation of Teachers, die zweitgrößte Gewerkschaft der USA
 den IATA-Code des Flughafens in Afutara auf den Salomonen
 St. Paul's AFT, früherer Name des maltesischen Fußballvereins Valletta FC
 Accelerated Failure Time Model englisch für Modell für beschleunigte Ausfallzeiten
 Automatisierungs– und Fördertechnik GmbH & Co. KG in Schopfheim  und Bautzen 

aft steht für:
 Afitti (ISO-639-3-Code), ostsudanische Sprache im Schamal Kurdufan

Abkürzung